Бейсайд:

 Бейсайд — городская территория, район местного самоуправления в штате Виктория, Австралия, расположенный в южном пригороде Мельбурна.
 Бейсайд — пригород в Ирландии, находится в графстве Фингал (провинция Ленстер).
 Бейсайд — один из городских районов в Майами, США.
 Бейсайд — железнодорожная станция, обеспечивающая транспортной связью одноимённый пригород Дублина в графстве Фингал, Республика Ирландия.
 Бейсайд — сельская община в районном муниципалитете Галифакс, Новая Шотландия,